Red nebo RED může znamenat:

 Red (řeka) – červená řeka
 RED – Random Early Detection – náhodná počáteční detekce
 Red (pivo) – litevské pivo
 Red Digital Cinema Camera Company – americký výrobce videokamer

Filmy 
 Red (film, 1970) – film z roku 1970, režie Gilles Carle
 Red (film, 2002) – film z roku 2002, režie Ram Sathya
 Red (film, 2008) – film z roku 2008, režie Trygve Allister Diesen a Lucky McKee
 Red (film, 2010) – film z roku 2010, režie Robert Schwentke
 Red 2 – film z roku 2013, režie Dean Parisot
 Red (film, 2020) – film z roku 2020, režie Jukiko Mišima
 Red (film, 2021) – film z roku 2021, režie Thirumala Kishore

Hudba 
 Red (album, King Crimson) – hudební album britské skupiny King Crimson
 Red (album, Taylor Swift) – hudební album zpěvačky Taylor Swift
 Red (hudební skupina) - americká křesťanská hudební skupina

Literatura 
 ReD – český avantgardní časopis

Externí odkazy